Catwalk steht für:

 Catwalk, englisch für Laufsteg
 The Catwalk, Gebirgspass im Grahamland, Antarktika
 Catwalk 30+, Fernsehshow
 Catwalk (Fernsehserie), kanadische Fernsehserie
 Catwalk (Schiff), ehemaliges Fahrgastschiff